Het chemisch element rodium (Rh), met een atoommassa van 102,90550(2) u, bezit 1 stabiele isotoop: 103Rh, dat theoretisch gezien in staat is om spontane splijting te ondergaan. Het is tevens de enige in de natuur voorkomende isotoop van dit element, waardoor het valt onder de mononuclidische elementen. De 32 radio-isotopen zijn onstabiel en hebben een relatief korte halveringstijd (de meeste minder dan een seconde).

De kortstlevende isotoop van rodium is 89Rh, met een halfwaardetijd van ongeveer 10 milliseconden. De langstlevende is 101Rh, met een halfwaardetijd van 3,17 jaar.

Overzicht

Overzicht van isotopen per element